De bekering van Paulus (Bruegel), schilderij van Pieter Bruegel de Oude
 De bekering van Paulus (Michelangelo), fresco van Michelangelo